Anton Sergueïevitch Koroliov - en  et en  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Spartak Moscou, il commence sa carrière dans la Superliga en 2006. Il commence à jouer en Superliga au SKA Saint-Pétersbourg. En 2008, il continue à jouer avec le SKA dans la KHL.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Russie en sélections jeunes. Il prend part au Défi ADT Canada-Russie en 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 || HK Spartak Moscou 2 || Pervaïa Liga || || || || || || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2006-2007 || Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa Liga || 29 || 9 || 11 || 20 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| Sokol Novotcheboksarsk || Pervaïa Liga || 10 || 6 || 3 || 9 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2| 2007-2008 || SKA Saint-Pétersbourg || Superliga || 25 || 15 || 8 || 23 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| Neftianik Leninogorsk || Vyschaïa Liga || 11 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 44 || 5 || 6 || 11 || 48 || 3 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| rowspan=2|2009-2010 || SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 3 || 0 || 0|| 0 ||0 || - || - || - || - || -
|-
| HK VMF Saint-Pétersbourg || Vyschaïa Liga|| 22 || 8 || 11 || 19 || 53 || 3 || 0 || 0 || 0 || 25
|-
| 2009-2010 || SKA-1946 || MHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| rowspan=2|2010-2011 || SKA Saint-Pétersbourg ||KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| - || - || - || - || -
|-
| HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 53 || 16 || 20 || 36 || 100 || 7|| 1|| 2|| 3|| 28
|-
| rowspan=2|2011-2012 || SKA Saint-Pétersbourg ||KHL || 11|| 3|| 0|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 9|| 3|| 5|| 8|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2012-2013 || HK VMF Saint-Pétersbourg || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Vitiaz ||KHL || 47|| 7|| 10|| 17|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| HK Vitiaz || KHL || 41|| 8|| 7|| 15|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HK Vitiaz || KHL|| 50|| 10|| 17|| 27|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK Vitiaz || KHL || 44 || 7 || 5 || 12 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || THK Tver || VHL || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Vitiaz || KHL || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || THK Tver || VHL || 9 || 1 || 2 || 3 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 25 || 2 || 3 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 54 || 11 || 3 || 14 || 13 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Admiral Vladivostok || KHL || 22 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en janvier 1988
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Moscou
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du Neftianik Leninogorsk
Joueur du HK Vitiaz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Tver
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur de l'Admiral Vladivostok